Ла Ордењита има више значења:

 Ла Ордењита (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ордењита (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордењита (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордењита (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордењита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордењита (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордењита (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордењита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордењита (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ордењита (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ордењита (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ордењита (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику